Паркс има више значења:
 Паркс (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Паркс (Небраска), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Небраска
 Паркс (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана

Особе 
 Роса Паркс